Sierra de la Virgen puede referirse a:

 Sierra de la Virgen, sierra del Sistema Ibérico en Aragón, España.
 Sierra de la Virgen, una de las sierras de los Montes de Toledo, en Castilla-La Mancha, España.